Grand Prix Luksemburga 1997 (oryg. Groer Preis von Luxemburg) – 5. Grand Prix Luksemburga, pierwsza edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 15 w sezonie 1997 na torze Nürburgring. W odbywającym się 28 września 1997 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Jacques Villeneuve.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Bibliografia 
 Grosser Preis von Luxembourg 1997

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Luksemburg
1997
1997 w Niemczech